Bohls ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Bohls (* 2001), deutscher Floorballspieler
 Jan Bohls (1863–1950), deutscher Zoologe, Privatgelehrter, Volkskundler und Heimatforscher